Жигалов — російське прізвище.

 Жигалов Андрій Миколайович (* 1966) — актор кіно, цирковий актор, професійний клоун
 Жигалов Михайло Васильович (* 1942) — російський актор
 
Російські прізвища